NGC 7532 (другие обозначения — PGC 70779, MCG -1-59-5, MK 529, IRAS23117-0300) — линзовидная галактика в созвездии Рыбы.

В галактике наблюдается повышенное ультрафиолетовое излучение, и потому её относят к галактикам Маркаряна. Причиной является всплеск звездообразования из-за взаимодействия с соседними галактиками.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7532
Рыбы (созвездие)
Галактики Маркаряна